Do baráže Světové skupiny II ve Fed Cupu 2011 sestoupily čtyři týmy, které prohrály v 1. kole Světové skupiny II – Estonsko, Slovinsko, Kanada a Švédsko. Ty se v ní utkaly o účast ve Světové skupině II pro rok 2012 se čtyřmi postupujícími z 1. skupin oblastních zón. Bělorusko a Švýcarsko postoupily z evropsko-africké zóny, Japonsko z asijsko-oceánské zóny a Argentina z americké zóny.

Zápas mezi Běloruskem a Estonskem se zapsal do historie Fed Cupu, když skončil nejvýraznějším rozdílem, jaký kdy byl zaznamenán. Běloruské hráčky deklasovaly Estonky 5:0 na zápasy, přičemž estonské tenistky uhrály ve všech pěti utkáních pouze 13 gamů.

Zápasy

Bělorusko vs. Estonsko

Japonsko vs. Argentina 

 Zápas měl být původně odehrán 16. – 17. dubna 2011, ale pro zemětřesení a tsunami v Tóhoku byl odložen na červencový termín.

Slovinsko vs. Kanada

Švýcarsko vs. Švédsko

Reference 

Fed Cup 2011